34 страны подали заявки на участие в отборочном турнире чемпионата мира 1950 года, претендуя на 16 мест в финальном турнире. Бразилия (хозяйка чемпионата) и Италия (текущий чемпион мира) получили путёвки автоматически, оставив 14 мест для розыгрыша в отборочном турнире.

Остальные 32 страны были разделены на 10 групп (по географическому принципу):
 Группы с 1 по 6 — Европа: 7 мест для 18 стран (включая Израиль и Сирию).
 Группы 7, 8 и 9 — Америка: 6 мест для 10 стран.
 Группа 10 — Азия: 1 место для 4 стран.
Однако после того, как Шотландия, Турция и Индия снялись после завершения отборочного турнира, только 13 стран приняли участие в финальном турнире. Индийцы назвали курьезную причину для отказа от финала. Они возмутились тем, что их обязали обуться. Привыкшие играть босиком (на ОИ-48 в Лондоне индийские футболисты выступали со специальным бандажом из тряпок на ногах) футболисты сборной Индии надевать бутсы категорически не хотели. Обвинив ФИФА в «дискриминации», они отказались от дальнейшего участия в турнире.

19 стран сыграли в отборочном турнире хотя бы по одному матчу. Было сыграно 26 матчей, забит 121 мяч (в среднем 4,65 мяча за матч).

Участники отборочного турнира

Формат 
В 10 группах были различные правила:
 Группа 1 состояла из 4 стран. Команды играли друг с другом по одному матчу. Две лучшие сборные в группе получали путёвки.
 Группы 2, 3 и 4 состояли из 3 стран каждая. Розыгрыш проходил в два этапа:
 Первый этап: Сеяная команда каждой группы автоматически попадала сразу во второй этап. Оставшиеся в каждой группе две сборные играли по два матча (дома и в гостях), победители попадали во второй этап.
 Второй этап: Сеяные команды групп играли по два матча (дома и в гостях) против победителей первого этапа. Победители этих матчей получали путёвки.
 Группа 5 состояла из 3 стран. Команды играли друг с другом по два матча (дома и в гостях). Победитель группы получал путёвку.
 Группа 6 состояла из 2 стран. Команды играли друг с другом по два матча (дома и в гостях). Победитель группы получал путёвку.
 Группа 7 состояла из 3 стран. Две лучшие сборные в группе получали путёвки.
 Группа 8 состояла из 4 стран. Две лучшие сборные в группе получали путёвки.
 Группа 9 состояла из 3 стран. Команды играли друг с другом по два матча (турнир проходил в Мексике). Две лучшие сборные в группе получали путёвки.
 Группа 10 состояла из 4 стран. Сборные делились на пары и играли между собой полуфинальные матчи. Победители матчей выходили в финал и играли между собой матч за путёвку на чемпионат мира.

Результаты

Группа 1 

Перед решающим матчем со сборной Англии Шотландское футбольное руководство решило, что Сборная Шотландии по футболу отправятся в Бразилию лишь в том случае, если выиграют «домашний чемпионат». Уступив сборной Англии со счетом 0:1 на стадионе «Хэмпден Парк» в решающем матче турнира, сборная Шотландии заняла  и, несмотря на апелляции со стороны капитанов английской и шотландской сборных и протесты игроков, не поехала на чемпионат мира в Бразилию.

Группа 2

Первый этап 

Сирия снялась, второй матч не был сыгран.

Второй этап 

Австрия снялась, поэтому Турция получила путёвку автоматически. Однако позже Турция также снялась. Португалия (вторая команда группы 6), которой ФИФА предложила освободившееся место, отказалась. ФИФА не предложила эту путёвку никому больше, оставив в финальном турнире на одного участника меньше.

Группа 3

Первый этап

Второй этап 

Франция и Югославия завершили турнир с равным количеством очков, для определения обладателя путёвки был назначен дополнительный матч на нейтральном поле.

Дополнительный матч 

Югославия получила путёвку. Франция вначале согласилась на предложение ФИФА занять свободное место в финальном турнире, но потом отказалась.

Группа 4

Первый этап

Второй этап 

Бельгия снялась, поэтому Швейцария получила путёвку автоматически.

Группа 5 

Швеция получила путёвку. Ирландия также получила приглашение поехать на финальный турнир, но отказалась.

Группа 6 

Испания получила путёвку. Португалия также была приглашена в финальный турнир, но отказалась.

Группа 7 

Аргентина снялась, поэтому Чили и Боливия получили путёвки автоматически.

Группа 8 

Перу и Эквадор снялись, поэтому Уругвай и Парагвай получили путёвки автоматически.

Группа 9

Группа 10 

Бирма, Филиппины и Индонезия снялись, поэтому Индия получила путёвку автоматически. Позже Индия также снялась после введения правила ФИФА о том, что игроки не могут играть босиком. ФИФА не стала никому предлагать освободившееся место, оставив финальный турнир ещё без одного участника.

Бомбардиры

Участники финального турнира 

  получила путёвку автоматически, как хозяйка чемпионата.
  получила путёвку автоматически, как чемпион мира.
 ,  и  снялись после завершения отборочного турнира.

Заметки 
 В начале 1950 года, фактически, существовало две команды с названием Ирландия, представляющие две различных ассоциации. Обе ассоциации (Северная Ирландия и Ирландия) провозглашали свою юрисдикцию над всей территорией Ирландии и выбирали игроков со всего острова. В результате некоторые видные ирландские игроки этого периода играли за обе сборные. Четыре игрока — Том Ахерн, Рег Райан, Дэви Уолш и Кон Мартин — сыграли за обе сборные в рамках этого отборочного турнира. ФИФА вмешалась после протеста и разделила игроков по государственным границам. В 1953 году ФИФА приняла решение, что ни одна из команд не может использовать наименование Ирландия, определив, что одна из них должна называться Республика Ирландия, а вторая — Северная Ирландия.
 В третий раз южноамериканские команды получили путёвки автоматически после снятия других стран региона. В группе 7 Боливия и Чили сыграли два матча между собой, но они не засчитаны в качестве официальных матчей отборочного турнира ФИФА.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФИФА — Отборочный турнир чемпионата мира 1950 года 
 RSSSF — Отборочный турнир чемпионата мира 1950 года

Чемпионат мира по футболу 1950
1950